Bernard ter Haar (dominee), Nederlands theoloog (1806-1880)
 Bernard ter Haar (ambtenaar), Nederlands topambtenaar, kernfysicus (1955)